Сурика́ты:
 Сурикат (суриката) — небольшое млекопитающее из семейства мангустовых.
 Сурикаты () — полнометражный британский документальный фильм Джеймса Хонейборна о жизни клана сурикатов в пустыне Калахари (2008).

Suricata:
 :en:Suricata (software) - IDS (Система обнаружения вторжений) / IPS (Система предотвращения вторжений)